Штефан-чел-Маре () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Штефан-чел-Маре () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Адміністративний центр комуни Штефан-чел-Маре.
 Штефан-чел-Маре () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Штефан-чел-Маре () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Штефан-чел-Маре.
 Штефан-чел-Маре () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Штефан-чел-Маре () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Штефан-чел-Маре.
 Штефан-чел-Маре () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Штефан-чел-Маре () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Штефан-чел-Маре.
 Штефан-чел-Маре () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Штефан-чел-Маре () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Штефан-чел-Маре.
 Штефан-чел-Маре () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Штефан-чел-Маре () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Штефан-чел-Маре.
 Штефан-чел-Маре () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Саліньї.